Somsen ist der Familienname der folgenden Personen:

 Jasper Somsen (* 1973), niederländischer Jazzmusiker
 Layne Somsen (* 1989), amerikanischer Baseballspieler